

Sport 

 Calgary Flames  – squadra di hockey su ghiaccio statunitense

Cinema 
 Flames – film del 1917 diretto da Maurice Elvey
 Flames – film del 1926 diretto da Lewis H. Moomaw
 Flames – film del 1932 diretto da Karl Brown

Musica 
 Flames – singolo di David Guetta e Sia del 2018
 Flames – singolo di Mod Sun del 2021

Pagine correlate 
Flame